Царь Константин — название кораблей Российского императорского флота, получивших своё название в честь святого равноапостольного царя Константина:

 «Царь Константин» — парусный линейный корабль Балтийского флота постройки 1779 года, участник «вооружённого нейтралитета» и русско-шведской войны 1788—1790 годов.
 «Царь Константин» — парусный фрегат Черноморского флота постройки 1789 года, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов.
 «Царь Константин» — парусный транспорт, а затем бриг Черноморского флота, участник войны с Францией 1798—1800 годов и русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Царь Константин» — парусный линейный корабль Балтийского флота постройки 1825 года, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.